Californication – album grupy Red Hot Chili Peppers
 Californication – singel grupy Red Hot Chili Peppers
 Californication – serial telewizyjny